Ованес Григорьевич Инчикян (Инджикян) (, ) — армянский советский историк, востоковед, доктор исторических наук (1974), профессор (1984).

Биография 
Начальное образование получил в армянской школе в Ахалцихе. После окончания седьмого класса уехал в Тифлис (Грузия), в 1925—1926 годах учился в педагогическом училище, вернулся в родной город и работал учителем в армянских школах сел Ахалцихской области.

С 1934 по 1939 год учился в Московском институте истории, философии и литературы, после чего был назначен преподавателем в Военно-политическую академию имени В. И. Ленина в Москве.

В 1941 году призван на военную службу в Красную Армию, участник обороны Москвы в составе 50-й армии. В 1942 году назначен военным комиссаром 390-го стрелкового полка 89-й Таманской дивизии.

После демобилизации поселился в Армении, где занимал ряд ответственных должностей. В 1974 году защитил докторскую диссертацию на тему «Особенности становления и развития национальной буржуазии Османской империи». С 1952 по 1954 год был начальником отдела агитации и пропаганды ЦК КПСС, а с 1955 по 1958 год также преподавал в Ереванском государственном университете и в педагогическом институте имени Валерия Брюсова в Ереване.

С 1958 года работал в Институте востоковедения АН Армянской ССР, в 1971—1984 заместитель директора.

Библиография 
Буржуазия Османской империи. Изд-во АН Арм. ССР, 1977. 314 с.

Падение Османской империи : Соц.-экон. очерк / О. Г. Инджикян. — Ереван : Айастан, 1984. — 335 с.

Память 

Мемориальная доска в Ереване. Ул. Туманяна, 35.

Литература

Примечания

Ссылки 
HOVHANNES INCHIKYAN

Это было такое поколение, которое пришло, сделало свое дело и ушло… «Страна Забаха»- Каро Гафадалян

Историки Армении